Tour du Loir-et-Cher 2016 var den 57. udgave af det franske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 13. til 17. april 2016. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2016 og var i kategorien 2.2.

Hold og ryttere

Etaperne

Løbet

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

5. etape

Resultater

Eksterne henvisninger 

UCI Europe Tour 2016
2016